Denumirea de Blagoevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Blagoevo, un sat în comuna Razgrad, regiunea Razgrad;
 Blagoevo, un sat în comuna Strajița, regiunea Veliko Tărnovo.